Catatonia — condição médica
Catatonia (banda) — banda galesa de música indie
Katatonia — banda sueca de doom metal

Desambiguações de ciências